Піни — власна назва.

Топоніми

Піни (Україна) — село.

Інше 
 Піни (рід) — португальський шляхетний рід.
 Pinna — рід морських двостулкових молюсків.